Prowincja Cà Mau – prowincja w Wietnamie
 Cà Mau – miasto w Wietnamie
 Cà Mau – półwysep w Wietnamie
 port lotniczy Cà Mau – port lotniczy w Wietnamie w mieście Cà Mau

en:Ca Mau